Сузі́р'я:
 Сузір'я — в сучасній астрономії ділянки, на які розділена небесна сфера для зручності орієнтування на зоряному небі.
 «Сузір'я» — космічна програма розвитку пілотованої космонавтики NASA.
 «Сузір'я» — кінофестиваль, заснований Гільдією акторів кіно Росії в 1989 році, вважається найстарішим з існуючих кінофестивалів Росії.
 «Сузір'я» — театр у Києві — Київська академічна майстерня театрального мистецтва.
 «Сузір'я» — підприємство радіоелектронного комплексу Росії, що спеціалізується на розробці та виробництві комплексів, систем та засобів зв'язку для Збройних Сил Російської Федерації та інших спецформувань, а також продукції подвійного та цивільного призначення.